Шумайлов — фамилия

Известные носители
 Шумайлов, Владимир Афанасьевич (1891—1922) — деятель российского революционного движения, большевик.
 Шумайлов, Константин Валентинович (род. 1967) — российский рок-музыкант, клавишник рок-группы «ДДТ»
 Шумайлов, Максим Алексеевич (род. 1990) — российский футболист, вратарь